Саліне́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 27 км на північний схід від Монпельє, 24 км на захід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 194 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 476,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Салінель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Салінель на сайті Mapquest
 Салінель на сайті французького Національного інституту географії 
 Салінель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Салінель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар